Молодёжная сборная Швеции по хоккею с шайбой — официальный представитель своей страны, Швеции на молодёжных международных турнирах. Команда была собрана впервые в декабре 1973 для участия в молодёжном чемпионате мира 1974 года, который проходил в Ленинграде.

Выступления на чемпионатах мира 
Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты

Ссылки 
 http://www.sports.ru/tags/2682428.html
 http://www.sports.ru/hockey/145196096.html
 https://web.archive.org/web/20130110080841/http://rsport.ru/hockey/20130105/638343809.html

Сборная Швеции по хоккею с шайбой